"Chat, Natacha, chat" es un libro escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino. Es el 5º libro de la serie de libros donde Natacha es la protagonista.

Fue publicado en el 2005 por la Editorial Alfaguara en México y Sudamérica, y fue ilustrado por O'Kif y MG (Mónica Gutiérrez). En el 2008 se volvió a publicar, en conmemoración al 10° aniversario de la publicación de Natacha; esta vez, ilustrado por Pablo Fernández, y en esta versión se incluye con el libro stickers de Natacha. 

El libro contiene historias independientes entre sí, pero 2 historias importantes son:

 El chat desastroso entre Natacha, sus compañeros, unos compañeros de una escuela cercana, un escritor famoso y su secretaria (aventura que le da el título al libro).

 Una excursión escolar a una granja ubicada en el centro de la ciudad donde vive Natacha, que igual acaba en desastre.

Personajes del chat 

Para saber más sobre los personajes principales, véase Personajes de los libros de Natacha.

Los siguientes personajes hacen su aparición en el chat de Natacha. Son nombrados en orden de aparición.

Perro Rabioso 

Son los primeros en entrar al chat, pero por la mala conexión de su computadora, cada que querían hacer una pregunta, su máquina tecleaba caracteres incoherentes y la computadora se desconectaba. Al final pudieron entrar cambiando una computadora, pero ya era demasiado tarde. Son los únicos que hacían preguntas importantes a José Ramírez.

500 patadas 

Es Jorge Ramírez, compañero de la escuela de Natacha. Él es quien desenmascara a Natacha y Pati, y él en cambio recibe un golpe de ellas, y por lo que sale.

Carlos y Aníbal los capos/fregones 

No tuvieron una actuación importante, ya que nadie les hacía caso y se salieron.

Las Chicas Perla 

Son Natacha y Pati, pero para no revelar su identidad, se llamaron a sí mismas Carolina (Natacha) y Vanesa (Pati). Al final, fueron reveladas sus identidades.

Los más genios del mundo 

Son 2 amigas. Excepto cuando llegaron, tampoco tuvieron una actuación importante en el chat.

José Ramírez, su amigo 

Es José Ramírez, un escritor ficticio de cuentos infantiles, y la estrella principal del chat, aunque casi nadie le quería preguntar cosas. Escribió un cuento de un gato llamado Ramírez, y una novela que transcurre en el campo. Su lugar fue ocupado dos veces por Carolina, su editora.

luli luli luli luli 

Son 4 niños, hermanos, llamados Óscar, Martín, Lautaro y Aníbal, y su apellido es Luli. Cuando Natacha y Pati revelaron sus identidades, les pidieron insistentemente una fotografía, sin resultado.

Escuela 16 

Son los últimos en llegar, cuando ya el chat había terminado, ya que su maestra se había enfermado.

Los libros de Natacha 

¡¡¡Natacha!!!

Natacha

La tarea según Natacha

¡Buenísimo, Natacha!

Chat, Natacha, chat

Bituín bituín Natacha

Querido diario

La enciclopedia de las Chicas Perla

Enlaces externos 

"Chat Natacha chat"

"Estrategia"

"Contrensada"

Obras infantiles
Libros de 2005
Libros de Luis Pescetti